L'expression Oscars du cinéma 1944 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1944 et honorait des films sortis en 1943.

Pour les films sortis en 1944 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1945.